El apellido Havard puede referirse a:
 Gaston Havard (1874-1951), conocido por el pseudónimo Jean Marestan, periodista y escritor anarquista; o a
 Robert Havard (1901-1985), médico británico, tertuliano del cenáculo de los Inklings.
 Valery Havard (1846-1927): militar y botánico estadounidense.
Havard y Håvard son también nombres escandinavos, como en:
 Havard Thorfinnsson (942-979), caudillo vikingo de las Orcadas; o
 Håvard Jørgensen (1975-), compositor y guitarrista noruego.